Bignoniowate (Bignoniaceae Juss.) – rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales). Należy tu ok. 800 gatunków grupowanych w 110 rodzajach. Zaliczane tu rośliny to na ogół zawsze zielone drzewa, krzewy i pnącza występujące głównie w strefie tropikalnej. Najbardziej zróżnicowane są w tropikalnej Ameryce Południowej. Nieliczni przedstawiciele występują w klimacie umiarkowanym Ameryki Północnej i Azji Wschodniej. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne, przyprawowe, barwierskie, lecznicze, włókiennicze i dostarczające drewna. Z owoców dzbaniwa kalebasowego wyrabia się instrumenty muzyczne i naczynia.

Morfologia 
 Pokrój Około połowa gatunków to drzewa lub krzewy. Wśród pozostałych dominują drewniejące pnącza. Byliny należą do rodzajów Incarvillea i Argylia, a Tourrettia to zielna roślina pnąca. Pnącza z tej rodziny wspinają się za pomocą wąsów czepnych.
 Liście Na ogół naprzeciwległe, rzadziej okółkowe, bardzo rzadko także skrętoległe. Zwykle złożone pierzasto (czasem wielokrotnie), dłoniasto lub trójlistkowe, rzadziej pojedyncze (surmia). Listki szczytowe u roślin pnących zwykle zmodyfikowane w pojedyncze lub rozgałęzione wąsy czepne. Blaszki liściowe zwykle całobrzegie, klapowane pierzasto lub dłoniasto, rzadko ząbkowane. Liście osadzone są na ogonkach, bez przylistków lub pochew. Na pąkach i końcach blaszek liściowych występują pozakwiatowe miodniki. 
 Kwiaty Pojedyncze lub zebrane w szczytowe albo wyrastające z kątów liści grona, także wiechy i wierzchotki dwuramienne. Zawsze grzbieciste i obupłciowe. Kielich tworzony jest z 5 zrośniętych działek, czasem dwuwargowy, rzadko z podwojonym brzegiem, dzwonkowaty, często zaś z miodnikami od zewnątrz. Korona kwiatu tworzona jest przez 5 zrośniętych płatków, zwykle rurkowata lub dwuwargowa. Pręciki najczęściej w liczbie 4 dwusilnych (dwa dłuższe, dwa krótsze) z piątym wykształconym jako prątniczek, czasem 5, przy czym czasem tylko dwa są płodne, pozostałe wykształcone jako prątniczki. Ich nitki zwykle są zrośnięte z rurką korony. Zalążnia górna powstaje z dwóch owocolistków i jest zwykle dwukomorowa, ale u Tourrettia jest czterokomorowa z powodu przegrody, a w plemionach Crascentieae i Eccremocarpeae jednokomorowa. W górnej części zalążni często wykształcają się miodniki, poza tym obecne zwykle w formie dysku miodnikowego. Pojedyncza nitka słupka zwieńczona jest główkowatym lub rozwidlonym znamieniem.
 Owoce Torebki pękające, rzadziej mięsiste i niepękające.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin jasnotowców (klad bazalny w grupie obejmującej m.in. pływaczowate i werbenowate) reprezentujących grupę astrowych w obrębie dwuliściennych właściwych:

 Podział rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
W obrębie rodziny wyróżnia się 8 plemion, których relacje filogenetyczne przedstawiające są następująco:

 Plemię Bignonieae Dum.
 Adenocalymma Mart. ex Meisn.
 Amphilophium Kunth
 Anemopaegma Mart. ex Meisn.
 Bignonia L. – bignonia 
 Callichlamys Miq.
 Cuspidaria DC. nom. cons.
 Dolichandra Cham. 
 Fridericia Mart.
 Lundia DC. 
 Manaosella J.C.Gomes
 Mansoa DC.
 Martinella Baill.
 Neojobertia Baill. 
 Pachyptera DC. ex Meisn. 
 Perianthomega Bureau ex Baill.
 Pleonotoma Miers
 Pyrostegia C.Presl 
 Stizophyllum Miers 
 Tanaecium Sw. 
 Tynanthus Miers 
 Xylophragma Sprague 
 Plemię Catalpeae DC. ex Meisn.
 Catalpa Scop. s.l. – surmia
 Chilopsis D.Don 
 Plemię Coleeae Bojer ex Reveal
 Colea Bojer ex Meisn. 
 Kigelia DC. – kigelia 
 Ophiocolea H.Perrier 
 Phyllarthron DC. 
 Rhodocolea Baill. 
 Plemię Crescentieae G.Don
 Amphitecna Miers
 Crescentia L. – dzbaniwo 
 Parmentiera DC.
 Plemię Jacarandeae Fenzl
 Digomphia Benth.
 Jacaranda Juss. – jakaranda
 Plemię Oroxyleae A.H.Gentry ex Reveal & L.G.Lohmann
 Hieris Steenis
 Millingtonia L.f. 
 Nyctocalos Teijsm. & Binn. 
 Oroxylum Vent. 
 Plemię Tecomeae Endl. 
 Argylia D.Don 
 Astianthus D.Don 
 Campsidium Seem.
 Campsis Lour. – milin
 Catophractes D.Don
 Cybistax Mart. ex Meisn.
 Delostoma D.Don 
 Deplanchea Vieill.
 Dinklageodoxa Heine & Sandwith
 Dolichandrone (Fenzl) Seem. 
 Ekmanianthe Urb. 
 Fernandoa Welw. ex Seem. 
 Godmania Hemsl. 
 Handroanthus Mattos 
 Heterophragma DC. 
 Incarvillea Juss. – inkarwilla
 Lamiodendron Steenis
 Markhamia Seem. ex Baill.
 Mayodendron Kurz
 Neosepicaea Diels
 Newbouldia Seem.
 Pajanelia DC.
 Pandorea Spach
 Paratecoma Kuhlm.
 Pauldopia Steenis
 Perichlaena Baill. 
 Podranea Sprague 
 Radermachera Zoll. & Moritzi 
 Rhigozum Burch.
 Romeroa Dugand
 Roseodendron Miranda 
 Santisukia Brummitt
 Sparattosperma Mart. ex Meisn. 
 Spathodea P.Beauv. – spatodea
 Spirotecoma (Baill.) Dalla Torre & Harms 
 Stereospermum Cham. 
 Tabebuia Gomes ex DC. – tabebuja
 Tecoma Juss. – tekoma
 Tecomanthe Baill. 
 Tecomella Seem.
 Zeyheria Mart. 
 Plemię Tourrettieae G.Don
 Eccremocarpus Ruiz & Pav. – pałczatka
 Tourrettia Foug.

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Lamaianae Takht., rząd jasnotowce (Lamiales Bromhead, rodzina bignoniowate (Bignoniaceae Juss.)

Przypisy